Энджелл, Э́йнджелл () — англоязычная фамилия.

 Известные носители 
 Энджелл, Джеймс (1869—1949) — американский психолог и педагог.
 Энджелл, Дэвид (1946—2001) — американский продюсер, один из создателей ситкома «Фрейзьер».
 Энджелл, Лиза (урождённая Виржин Ветрано; род. 1968) — французская певица.
 Энджелл, Николас (род. 1979) — американский хоккеист.
 Эйнджелл, Норман (1872—1967) — британский журналист, писатель и лектор, лауреат Нобелевской премии мира 1933 года. См. также 
 
 
 

 Примечания